Гранха Санабрија има више значења:

 Гранха Санабрија (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санабрија, Хосе Браво Рико (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику